

Abbigliamento 
 Abaya – indumento femminile utilizzato in alcuni paesi musulmani

Geografia 
 Boreda Abaya – woreda dell'Etiopia
 Gelana Abaya – woreda dell'Etiopia
 Lago Abaya – lago dell'Etiopia